Dieser Artikel behandelt die Bilanz des FC Bayern München im Europapokal.

Europapokalbilanz 
Der International Football Cup (1963 und 1964) und der Messestädte-Pokal (1963 und 1971) waren internationale Wettbewerbe, die nicht durch den Kontinentalverband UEFA ausgetragen wurden.

UEFA Super Cup

Anmerkungen

Karte aller Europapokalgegner 
Dargestellt ist die jeweilige Heimatstadt des Gegners, die jedoch nicht in allen Fällen mit dem Spielort übereinstimmt.

Siehe auch 
 FC Bayern München/Namen und Zahlen

Literatur 
 Tom Bender, Ulrich Kühne-Hellmessen (Hrsg.): Verrückter Europa Cup. Sportverlag Berlin, Berlin 1999, ISBN 3-328-00846-2.

Weblinks 
 FC Bayern München: Pokalhistorie, www.transfermarkt.de, abgerufen am 2. September 2022.

Europapokalstatistik
Munchen, FC Bayern
Munchen, Bayern